Ачкасов — русская фамилия; имеет женскую форму Ачкасова.

 Ачкасовы (Очкасовы) — дворянский род

 Ачкасов, Александр Иванович (1897—1963) — генерал-майор, начальник Управления оперативных войск НКВД с 30 июня 1941 по 3 января 1942 года
 Ачкасов, Алексей Николаевич (1870 — после 1913) — журналист, поэт, беллетрист.
 Ачкасов, Анатолий Григорьевич (1923—2018) — танкист, Герой Советского Союза.
 Ачкасов, Валерий Алексеевич (род. 1953) — российский политолог, профессор СПбГУ.
 Ачкасов, Дмитрий Иванович (1905—?) — советский строитель-энергетик, лауреат Ленинской премии (1962).
 Ачкасов, Михаил Васильевич (1865—1914) — полковник, участник Первой мировой войны.
 Ачкасов, Павел Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6476; 5 декабря 1841.
 
 Ачкасов, Яков Михайлович (1916—2004) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.